Чуру (, ) — город и муниципалитет на севере индийского штата Раджастхан. Административный центр округа Чуру.

География 
Расположен в пустыне Тар, на высоте 291 м над уровнем моря. В центральной части города находится древний форт.

Экономика и транспорт 
Основу экономики Чуру и прилегающих территорий составляет сельское хозяйство и скотоводство. Основным продуктом сельского хозяйства является горчичное масло. Промышленность развита крайне слабо; основными отраслями является производство гранитных плит и плитки, а также переработка горчичных семян. Через город проходит железная дорога Дели — Ревари — Биканер, а также национальное шоссе № 65.

Население 
Население по данным переписи 2001 года составляло 97 627 человек. Уровень грамотности — 62 %, что немногим выше среднеиндийского показателя 59,5 %.

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт округа Чуру 

Города Раджастхана